Die Fußball-Oberliga Berlin 1977/78 war die vierte Spielzeit der vom Verband Berliner Ballspielvereine durchgeführten Oberliga Berlin.

Ungeschlagen sicherte sich der Zweitliga-Absteiger des Vorjahres Wacker 04 Berlin den Meistertitel und nahm an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga teil. In dieser belegte Wacker in der Gruppe Nord B den ersten Platz und kehrte nach einem Jahr wieder in den bezahlten Fußball zurück. An der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde nahm Vizemeister BFC Preussen teil, in der die Mannschaft in der 1. Runde gegen den VfB Lübeck verlor.

In die untergeordnete Amateurliga, zur neuen Saison umbenannt in Landesliga, stiegen Blau-Weiß 90 Berlin und Vorjahres-Aufsteiger NFC Rot-Weiß Berlin ab. Durch den Aufstieg von Wacker 04 Berlin in die 2. Bundesliga stiegen im Gegenzug zur Folgesaison neben VfB Neukölln nach einjähriger Abwesenheit und Lichterfelder SU auch der FV Brandenburg/Lichterfelde auf.



Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 240 Spielen kamen 54.640 Zuschauer (ø 228 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 1.810 BFC Preussen – Wacker 04 Berlin (12. Spieltag)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 11 Berliner SV 1892 – Hertha BSC Amateure (25. Spieltag)

Berliner-Meister

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga

Spiele 
Gruppe Nord „Staffel B“

|}

Abschlusstabelle 

|}

Literatur 
 
 

1978
Fußballsaison 1977/78